Ellenberg – comune del circondario rurale Ostalbkreis (Baden-Württemberg)
 Ellenberg – comune del circondario rurale di Birkenfeld in Renania-Palatinato
 Ellenberg – frazione del comune di Wallstawe nel circondario rurale Altmarkkreis Salzwedel (Sassonia-Anhalt)